Josefa Llanes-Escoda, Filipijns maatschappelijk werkster, oorlogsheldin en suffragette
 Escoda (inslagkrater), een inslagkrater op Venus, genoemd naar Josefa Llanes-Escoda